

Белла-Віста — місто, штат Арканзас
 Белла-Віста — переписна місцевість, штат Каліфорнія